Doehner ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Doehner (1899–1985) Hochschullehrer
 Werner Doehner (1929–2019) Luftschiffpassagier

Siehe auch:

 Doehnert